Slovo Resilience (z lat. resilire, odrazit se, odskočit) může mít více významů:

 Resilience (psychologie) – schopnost psychicky zvládat nepříjemné situace
 Resilience (sociologie) – schopnost systému vstřebat rušivé podněty
Resilience – jméno lodi Crew Dragon C207 firmy SpaceX